Тинчлик () — город в Алтыарыкском районе Ферганской области Узбекистана.

История 
В 1941 году посёлок Ванновский, названный в XIX веке в честь русского генерала и государственного деятеля Петра Ванновского, получил статус посёлка городского типа.

В 1963 году он был переименован в посёлок имени Хамзы Хакимзаде в честь известного узбекского поэта. С 1974 года — город Хамза. С 2012 года — город Тинчлик (мир, мирный).

Через город протекает Большой Ферганский канал, который делит его на 2 части. Канал был построен в 1939—1940 годах, после чего улучшилось водоснабжение города и поливных приусадебных участков.

Это позволило улучшить снабжение местного населения собственными плодоовощными продуктами. В черте города и в пригородах активно выращиваются разные сорта винограда.

Тинчлик славится как один из крупнейших экспортёров винограда и фруктов в регионе. Объёмы урожаев настолько велики, что для хранения винограда в городе построили огромный холодильник.

География 
Находится в 25 км к западу от Ферганы. В городе расположена железнодорожная станция Тинчлик (ранее — Алтыарык) (на линии Коканд — Маргилан).

Промышленность 
Тинчлик является промышленным центром Алтыарыкского района. Здесь находятся нефтехранилища, элеваторы, разливают минеральную воду. В городе расположены предприятия лёгкой промышленности.

Строительство Ванновского нефтеперегонного завода (ВНПЗ) было начато в 1904 году под руководством инженера путей сообщения А.Н. Ковалевского. Завод был введён в эксплуатацию в 1906 году.

В начале века в Узбекистане было открыто месторождение «Чимион», на котором был создан 1-й нефтепромысел на территории Туркестанского края.

Важным событием в 1908 году стало введение в строй нефтепровода «Чимион — Ванновская», который на протяжении многих лет обеспечивал завод сырьём.

В советское время функционировавший в посёлке крупный Ванновский нефтеперерабатывающий завод (ВНПЗ) был градообразующим предприятием. Позже он был переименован в АНПЗ (Алтыарыкский нефтеперерабатывающий завод) и в настоящее время является подразделением Ферганского НПЗ.

Общая годовая мощность переработки этого топливно-масляного предприятия на 2016 год составляет порядка 3,2 млн тонн нефти. При заводе имеются нефтехранилища и пропарочная станция для подготовки цистерн для перевозки нефтепродуктов.

Инфраструктура 
Завод способствовал развитию инфраструктуры посёлка, в котором существовали поликлиника, больница с отделениями для госпитализации взрослых и детей, детские сады и ясли, 2 школы (национальная и русская), библиотека, клуб, стадион со своей футбольной командой, техникум для подготовки специалистов для обслуживания цехов на ВНПЗ.

В постсоветское время большая часть инфраструктуры города была сохранена и развита. В Тинчлике появились гимназия для одаренных детей, дом культуры и многофункциональный стационар, где лечат детей с болезнями глаз.

В городе заасфальтированы все улицы, имеется регулярная автобусная связь с районными и областными центрами.

Население

Ссылки 

Населённые пункты Алтыарыкского района
Города Ферганской области
Переименованные населённые пункты Узбекистана
Алтыарыкский район